Главната улица може да се отнася за:

 Главна улица (Пловдив) – основна пешеходна зона в центъра на Пловдив
 Главна улица (Бургас)
 Главна улица (Варна)

Вижте също 
 Широк сокак, главната пешеходна улица на Битоля